Die 1. deild karla 2009 war die 55. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 10. Mai und endete am 19. September 2009. Neben Meister UMF Selfoss stieg auch der Zweitplatzierte Haukar Hafnarfjörður auf.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Pepsideild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2009 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Level (1. deild) 2009 rsssf.com

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009